АНК — аббревиатуры:

 Акционерная нефтяная компания
 Академия наук Китая
 Армянский национальный конгресс — политическое движение в Армении.
 Африканский национальный конгресс
 Ассамблея народа Казахстана
 Арматура нагнетательная — устьевое оборудование нефтяных скважин.

См. также 
 Анк-Морпорк